«Правдивая история об Алых парусах» — украинский 4-серийный фильм-сказка режиссёра Александра Стеколенко 2010 года по мотивам произведений Александра Грина. В основе фильма лежит повесть-феерия Александра Грина «Алые паруса».

Критики пытались сравнивать картину с советской экранизацией 1961 года, «Алые паруса» Александра Птушко, а исполнительницу роли главной героини Веронику Иващенко — с Анастасией Вертинской, но авторы ленты подчёркивали, что намеренно хотят уйти от всяких сравнений с классической экранизацией. По словам режиссёра: «Это не дословная экранизация известного произведения. Фильм радикально отличается от книжной версии. Он снят по мотивам нескольких произведений. К примеру, герой Альберта Филозова Тильс перекочевал в наш сюжет из рассказа „Комендант порта“. Есть отдельная детективная линия, любовная, есть противостояние мечты и обыденности, есть приключения. Но фильм сам по себе серьезный».

Сюжет 
Помимо любовной линии (Ассоль — Грей) в фильме появилась авантюрно-детективная интрига, в основу которой был положен «перевёртыш»: узнав о мечте девушки, под Алыми парусами к ней приходит не капитан Грей, а бургомистр Гез.

В фильме появились персонажи из других произведений Грина, таких как «Бегущая по волнам», «Комендант порта», «Золотая цепь» и так далее (Гез, Бам-Гран, Тильс, профессор Коломб, механическая говорящая кукла Ксаверий, сыщик Дрейк).

 ПЕРВАЯ СЕРИЯ
Мечтательной девочке Ассоль (Вероника Иващенко) Сказочник (Юозас Будрайтис) предсказал, что в один прекрасный день за ней приплывёт принц под алыми парусами. Несмотря на увещевания отца и насмешки всего города над её доверчивостью, Ассоль ежедневно выходит на берег портового городка Лисса, ожидая увидеть алые паруса.
В Лисс прибывает корабль капитана Грея (Александр Бухаров), который внезапно для всей команды решил изменить курс своей шхуны «Секрет». В городе тем временем творится неладное — полноправным хозяином Лисса становится бургомистр Гез (Юрий Стоянов), чьё самодурство и капризы вызывают тревогу у мирных жителей. У Геза редкое заболевание — жажда обожания. Он подпадает под влияние мастера секретных поручений Бам-Грана (Эвклид Кюрдзидис), который склоняет его к женитьбе на юной Ассоль.
Обманным путём Гез захватывает корабль капитана Грея и поднимает Алые паруса. Мечта Ассоль исполняется, но при виде Геза она ощущает растерянность и недоумение.

 ВТОРАЯ СЕРИЯ
Выброшенного на берег капитана Грея находит кукла Молли (Юлия Агафонова) — идеальное создание своего отца, экспериментатора профессора Коломба (Валентин Шестопалов). Грей в беспамятстве, он видит сны о ждущей его таинственной девушке (Ассоль). Кукла Молли влюбляется в Грея. Тем временем в Лиссе бургомистр Гез готовится к свадьбе с Ассоль.
Втайне от девушки, её отца, из-за подлости Бам-Грана, бросили за решётку. Ассоль проявляет строптивость. Чтобы сломить её волю, доктор Филатр (Семен Фурман) заставляет её принять дурманящие таблетки. Сыщик Дрейк (Александр Баширов) входит в конфронтацию с бургомистром Гезом и его верным помощником Лемареном (Яков Кучеревский). Дрейка отстраняют от должности. Грей, бежав из объятий куклы Молли, находит на побережье Лисса спящую Ассоль и, узнав в девушке героиню своих снов, надевает ей на палец кольцо-талисман.

 ТРЕТЬЯ СЕРИЯ
В таверне Лисса капитан Грей встречает своих друзей Санди и Дюрока и узнаёт о скорой свадьбе Ассоль и Геза. Грей решает помешать планам бургомистра.
В курильне опиума Бам-Гран заставляет Геза подписать договор, согласно которому после свадьбы всё городское имущество переходит ему. Гез отправляет взбунтовавшуюся Ассоль в клинику доктора Филатра, где тот с помощью гипноза и опиумных таблеток убивает мечты жителей Лисса. Сыщик Дрейк пытается расследовать дело о контрабанде опиума и проникает в клинику Филатра, но доктор усыпляет его уколом. По приказу Геза капитан Грей заточён в камеру, где его соседом оказывается отец Ассоль (Игорь Цишкевич). Грея вызволяет из узилища кукла Молли, следующая за ним по пятам. Тот вынужден сказать ей, что ищет Ассоль. Молли в бешенстве. Вместе с Бам-Граном она приходит в больничную палату к Ассоль и убеждает её выйти замуж за Геза.

 ЧЕТВЁРТАЯ СЕРИЯ
В Лиссе начинаются волнения — недовольные самодурством Геза жители выходят на площадь, Грей становится предводителем бунтовщиков.
Бургомистр напуган. По совету Бам-Грана Гез увозит Ассоль на Лысую гору. Сыщик Дрейк, узнав о планах Геза, отправляется по его следам. Бам-Гран ранит Дрейка выстрелом из пистолета. Доктор Филатр в панике сбегает из клиники и открывает своему пациенту Лемарену тайну. Лемарен является сыном Филатра. По приказу Геза все эти годы Филатр проводил над Лемареном эксперименты. Лемарен, безропотно подчинявшийся Гезу, начинает ненавидеть бургомистра. Остальные пациенты Филатра вспоминают о своих утраченных мечтах и оказываются на свободе.

C помощью изобретения профессора Коломба Грей поднимает свой корабль под алыми парусами в небо и спешит на помощь своей возлюбленной Ассоль. Победив Бам-Грана в сабельной дуэли, Грей возвращает в Лисс спокойствие и веру в мечты. Бургомистр бежит из города. Грей вместе с Ассоль под алыми парусами отправляется навстречу новым приключениям.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 
 Трейлер «Правдивой истории об алых парусах» на Vimeo.com /вебархив/

Фильмы-мелодрамы Украины
Фильмы Украины 2010 года
Экранизации произведений Александра Грина